2. Konkurs Tańca Eurowizji został rozegrany 6 września 2008 w Szkockim Centrum Wystawowo-Konferencyjnym (SECC) w Glasgow i zorganizowany przez brytyjskiego nadawcę publicznego BBC.

Finał konkursu prowadzili Graham Norton i Claudia Winkleman. Zwyciężyli Edyta Herbuś i Marcin Mroczek, reprezentanci Polski, którzy za prezentację choreografii do muzyki Michaela Jacksona otrzymali łącznie 154 punkty.

Wyniki

Punkty

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Konkursu Tańca Eurowizji (en)

2008
2008 w Wielkiej Brytanii
Kultura w Glasgow